Jüdischer Aufstand steht für:

 Jüdischer Krieg (66–70)
 Diasporaaufstand (115–117)
 Bar-Kochba-Aufstand (132–135)
 Aufstand im Warschauer Ghetto (1943)